Luling ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Luling (Louisiana)
 Luling (Texas)